Le acque della morte (	L'araignée crabe) – romanzo di Erckmann-Chatrian
Le acque della morte (Waters of Death) – romanzo di Irving A. Greenfield, Urania n. 805 
Le acque della morte (Dead Water) – romanzo di Barbara Hambly del 2004, Il Giallo Mondadori n. 1132